La Bataille du néant est le vingt-et-unième tome des Légendaires, série de bande dessinée de high fantasy de Patrick Sobral, sorti le .

Résumé 
Ce tome est consacré au Monde Elfique. A la fin du vingtième tome, Shimy s'est fait capturer par deux Elfes élémentaires: Gryf et Solaris. Shyska, la directrice de l'école de magies élémentaires lui explique pourquoi elle a été ramené au monde Elfique. Elle était la seule à sauver le monde elfique du Néant: grand trou noir qui va engloutir le monde Elfique puis Alysia. Pourquoi Shimy alors? Elle est la seule à pouvoir utiliser une arme capable de faire disparaître le Néant mais trois créatures nommées les Galinas vont empêcher Shimy et ses amis de sauver le monde Elfique du Néant...

Album de bande dessinée sorti en 2018
Album des Légendaires